

Patronyme

 Pierre-Antoine Malouet, Oratorien, professeur au Collège de Juilly, oncle de Pierre-Victor Malouet. Miraculeusement guéri par l'intercession du diacre Pâris.
 Pierre-Victor Malouet (1740-1814), homme politique français et haut fonctionnaire des XVIII et s ;
 Louis Antoine Victor Malouet (1780- 1842), haut fonctionnaire du , fils du précédent.

Autre
 Le prix Malouet, est un prix annuel décerné à un professeur de l'enseignement secondaire en France, ayant au moins quatre enfants, qui par ses mérites professionnels (soit de l'ordre scientifique, soit de l'ordre littéraire) et par son dévouement à sa famille, mérite une marque d'estime publique. Le jury est composé de membres de l'Académie des sciences morales et politiques.